Castlewood (Dakota du Sud)
 
 le  (Missouri)
 le  (Colorado)

Homonymie de localités aux États-Unis